Radio Tele Kitsch – emittente televisiva locale italiana
Radio Televizioni i Kosovës – ente radio-televisivo del Kosovo
Receptor tyrosine kinase – tipo di proteine
Real Time Kinematic – tecnica di geolocalizzazione